Миньковская — фамилия, женский вариант фамилии Миньковский. Известные носители:
 Миньковская, Алёна Леонидовна (1986) — американская журналистка российского происхождения.
 Миньковская, Татьяна (1975) — российская дзюдоистка.